Стыковые матчи за выход на финальный турнир молодёжного чемпионата Европы по футболу 2002 прошли с 9 по 14 ноября 2001 года. 16 лучших команд по итогам группового этапа определяли по сумме двух матчей восемь участников финального турнира.

Результаты матчей

Первые матчи

Ответные матчи 

  счёт по сумме двух матчей 1-1, Чехия выиграла за счёт «выездного гола»

  Греция выиграла по сумме двух матчей со счётом 4-2

  Бельгия выиграла по сумме двух матчей со счётом 4-3

  Англия выиграла по сумме двух матчей со счётом 3-2

  счёт по сумме двух матчей 2-2, Португалия выиграла за счёт «выездного гола»

  Франция выиграла по сумме двух матчей со счётом 5-0

  Швейцария выиграла по сумме двух матчей со счётом 4-2

  Италия выиграла по сумме двух матчей со счётом 5-2

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2002
Футбол в Европе в 2001 году
Ноябрь 2001 года